verouderde schrijfwijze van Ålesund, een stad in Noorwegen
 Aalesunds FK of kortweg Aalesund, een voetbalclub uit Ålesund